Грабиньский () — польская фамилия. На русский часто транскрибируется как Грабинский. Известные носители:

 Грабинский, Владимир Александрович (род. 1974) — украинский шахматист.
 Грабиньский, Стефан (1887—1936) — польский писатель.
 Грабинский, Юзеф (1771–1843) — польский генерал.